A 2009-es WTCC brazil nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság első fordulója. 2009. március 8-án rendezték meg a Autódromo Internacional de Curitiba-n, Brazíliában.

Első futam

Második futam

További információk 
 Eredmények

Brazil
Autóversenyzés Brazíliában